Oxneriaria is een geslacht van korstmossen behorend tot de familie Megasporaceae. De typesoort is Oxneriaria mashiginensis.

Soorten 
Volgens Index Fungorum bevat het geslacht negen soorten (peildatum november 2021):

Megasporaceae
Schimmelgeslacht